Чулко́во — посёлок в Гороховецком районе Владимирской области России, входит в состав Денисовского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 19 км на юго-запад от Гороховца, в 3 км на юг от реки Клязьма на автодороге Гороховец — Муром, железнодорожная станция Чулково на линии Ковров — Нижний Новгород.

История 
Образован в конце XIX века как посёлок при железнодорожной станции.

В годы Советской власти центр Чулковского сельсовета, центральная усадьба совхоза имени Войкова.

Население

Экономика 
В посёлке расположен СПК имени Войкова

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия «Виртуальный город Владимир».

Населённые пункты Гороховецкого района